Heeresreform bezeichnet folgende Reformen:

 Heeresreform des Marius, Reihe von Entwicklungen im römischen Heerwesen zusammen, die in der älteren Forschung dem römischen General und Politiker Gaius Marius zugeschrieben wurden
 Oranische Heeresreform, Reform des niederländischen Heeres gegen Ende des 16. Jahrhunderts
 Preußische Heeresreform, Reorganisation der preußischen Armee in den Jahren 1807 bis 1814
 Bayerische Heeresreform von 1868